Starosson ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Starosson (1898–1957), deutscher Wirtschaftsfunktionär und Politiker (SPD, später SED)
 Franz Starosson (1874–1919), deutscher Politiker